«Сутьеска» () — черногорский профессиональный футбольный клуб из города Никшич. Выступает в Первой лиге чемпионата Черногории. Основан в 1927 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Край Бистрице», вмещающем 10 800 зрителей. Является частью спортивного клуба «Сутьеска».

История 
Сразу после основания клуб был назван SK Hajduk. Позднее, ещё до начала Второй мировой войны, клуб был переименован в SK Hercegovac. После окончания боевых действий второй мировой в Югославии клуб получил своё нынешнее название. Оно было дано в память о югославских партизанах, погибших в Битве на Сутьеске.

Первым сезоном «Сутьески» в Первой лиги Югославии стал 1964. «Сутьеска» была одним из двух черногорских клубов, играющих в Высшей лиге. В результате «Сутьеска» получила международный престиж и завоевала хорошую репутацию в Европе. Поэтому спортивное общество «Сутьеска» является одним из самых лучших в Никшиче и Черногории.

После распада СФРЮ «Сутьеска» играла в высшей лиге Союзной Республики Югославия. После сезона 2002/2003, команда получила право сыграть в Кубке Интертото. Команда дошла до 2 раунда, где была выбита финским «Тампере Юнайтед». После обретения Черногорией независимости, «Сутьеска» в сезоне 2006/2007 дошла до финала Кубка Черногории, однако проиграла плевленскому Рудару. В 2009 году команда завоевала бронзовые медали чемпионата Черногории и сыграла в Лиге Европы 2009/10. Однако в первом же раунде была выбита минским «Партизаном».

1 июня 2013 года, обыграв в последнем туре «Ловчен», «Сутьеска» на 5 очков опередила ближайшего преследователя — «Будучност» из Подгорицы, и впервые в своей истории стала чемпионом Черногории.

Главный соперник − «Будучност (Подгорица)», матч с которым называют Черногорским дерби.

Выступление в еврокубках

Рейтинг УЕФА

Достижения 
 Чемпион Черногории (4):
 2012/13, 2013/14, 2017/18, 2018/19
 Серебряный призёр (2):
 2005/06, 2014/15
 Бронзовый призёр (1):
 2008/09
 Обладатель Кубка Черногории (1):
 2016/17

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 

  Мирко Вучинич
  Вукашин Полексич
  Дамир Шакар

Примечания

Ссылки 
 
 профиль на сайте www.weltfussballarchiv.com 

Футбольные клубы Черногории
Никшич